Soricota é uma infraordem de mamíferos da ordem Soricomorpha, por vezes considerada subordem dos Insectivora. Compreende as superfamílias dos Nesophontoidea (extintos), Solenodontoidea, Soricoidea e Talpoidea.

Soricomorpha